В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Відсутня
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Відсутня

 Відсутня
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Лорі Макніл (3-тє коло)
 Бренда Шульц (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)
 Хетер Ладлофф (3-тє коло)
 Гретхен Магерс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International